Reserve (von französisch réserve zu lateinisch reservare ‚aufbewahren‘, ‚zurückhalten‘) steht für:

 Reserve, ein Vorrat oder eine Rücklage für einen Not- oder Bedarfsfall
 Reserve (Militärwesen), in Bereitschaft stehende zusätzliche Personen oder Truppen
 Reserve (Truppenführung), bei der Operationsführung zunächst zurück gehaltene Truppenteile
 Reserve (Bundeswehr), die Reserve der Bundeswehr
 Reserve (Polizei), zusätzliche oder besondere Einsatzkräfte

 Reserve (Porzellan), abgegrenzte meist ornamental umrahmte Fläche
 Reserve (Wein), Qualitätsprädikat
 Reserve (Memoiren), Memoiren von Harry, Duke of Sussex

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reserve (Kansas)
 Reserve (Louisiana)
 Reserve (Montana)
 Reserve (New Mexico)
 Reserve (Wisconsin)

Siehe auch:

 Reservist (Begriffsklärung)